A prázem a kvarc ásvány sötétzöld színű, drágakőként használt változata.

Nevét a görög prasmon = lomb szótól nyerte. Régebben smaragdanyának is nevezték, azon téves feltevés alapján, hogy a smaragd anyakőzete lenne. Sötétes lombzöld színét az anyagában rendkívül finoman eloszlott, igen apró aktinolit (sugárkő) tűcskék tömegének köszönheti. Szélein áttetsző, nyersen zsír, csiszolva üvegfényű. Kisebb fennőtt kristályokban vagy vaskosan fordul elő.

Források
Dudichné Dr. Vendl Mária, Koch Sándor - A drágakövek, Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 1935
Koch Sándor-Sztrókay Kálmán - Ásványtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994
Medenbach, Olaf, Sussieck-Fornefeld, Cornelia - Ásványok, Magyar Könyvklub, Budapest, 1992
Oberfrank Ferenc – Rékai Jenő: Drágakövek – Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993.

Kvarc
Drágakövek